Ку́бок Ла́твии по футбо́лу 2013/14 го́да — 72-й розыгрыш Кубка Латвии по футболу.

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала 

* Новообразованный клуб «Лиепая» занял место расформированного лиепайского «Металлурга».

1/2 финала

Финал

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2013
 Первая лига Латвии по футболу 2013
 Вторая лига Латвии по футболу 2013

Ссылки 
 Результаты розыгрыша на сайте Латвийской футбольной федерации
 

2013/2014
Латвия
Футбол в Латвии в 2013 году
Футбол в Латвии в 2014 году